

Петрово — село, Західноказахстанська область, Байтерецький район

Петрово — село, Ленінградська область, Кіровський район
 Петрово — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Петрово — присілок, Томський район, Томська область
 Петрово — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область

Петрово — село в окрузі Рожнява Кошицького краю

Петрово — назва села Пийтерфолво Виноградівського району Закарпатської області з 1995 по 2000 рік

Див. також 
 Петрове
 Новопетрово
 Старопетрово